El término Aerobús puede referirse a:

 Aerobús, transporte interurbano Barcelona y el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
 Aerobús, sistema de transporte aéreo suspendido.